Henri Delaborde ist der Name folgender Personen:

* Henri Delaborde (Maler) (1811–1899), französischer Maler
 Henri Delaborde (Fechter), französischer Fechter 
 Henri François Delaborde (1764–1833), französischer General